Muziek
 Gore (band), een Nederlandse band
 Gore (album), een muziekalbum van de Amerikaanse band Deftones

Plaatsen
 Gore (Ethiopië), een plaats in Ethiopië
 Gore (Hrastnik), een plaats in Slovenië
 Gore (Idrija), een plaats in Slovenië
 Gore (Nieuw-Zeeland), een plaats in de regio Southland
 Gore (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
 Goré, een plaats in Tsjaad

Personen
 Al Gore, een Amerikaans politicus en voormalig vicepresident
 Tipper Gore, de voormalige echtgenote van Al Gore
 Altovise Gore, een Amerikaans actrice
 Gore Vidal, een Amerikaans schrijver
 Jason Gore, een Amerikaans golfer
 Julie Gore, een Welsh darter
 Lesley Gore, een Amerikaanse zangeres
 Martin Gore, een Engels muzikant
 Spencer Gore, een Brits tennisser
 Spencer Gore (kunstschilder), een Engels kunstschilder

Overige
 Splatterfilm (ook wel gorefilm genoemd), een filmgenre waarin expliciet geweld, bloed en verminkingen worden getoond
 Gore Tex, een Amerikaans bedrijf